Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Rabat 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Martin Kližan che ha battuto in finale Filippo Volandri 6–3, 6–2.

Ivo Minář era il detentore del titolo.

Teste di serie

 Filippo Volandri (finali)
 Pere Riba (quarti di finale)
 Adrian Ungur (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)

  Andreas Haider-Maurer (ritiro a causa di un infortunio alla caviglia sinistra)
  Martin Kližan (campione)
  Stéphane Robert (quarti di finale)
  Alessandro Giannessi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Morocco Tennis Tour Rabat 2012